Groninger kann sich beziehen auf:

 Groninger, eine niederländische Pferderasse
 Groninger, eine niederländische Rinderrasse, siehe Blaarkop
 Groninger & Co. GmbH, ein Maschinenbauunternehmen in Crailsheim
 Groninger Motorrijtuigenfabriek, eine niederländische Automarke
 Groninger Museum, ein Kunstmuseum in der niederländischen Stadt Groningen
 Groninger Protokoll, medizinisches Protokoll zum Schutz von Ärzten vor strafrechtlicher Verfolgung bei Sterbehilfe
 Groninger Vergleich

Familienname
 Ludwig Groninger (1840–1929), deutscher Seeschadenberechner

Siehe auch:
 Groningen, eine Stadt in den Niederlanden
 Gröningen (Begriffsklärung)
 Gronings, auch: Groninger Platt, Sammelbezeichnung für die niedersächsischen Dialekte der Provinz Groningen